Фінал Кубка УЄФА 1985—1986 — фінал п'ятнадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став мадридський «Реал», що обіграв німецький клуб «Кельн» із загальним рахунком 5-3 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 5–3 на користь «Реала».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1985-86 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1985-86 на сайті RSSSF 

1986 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 30 квітня
Квітень 1986